Суперкубок Фарерських островів з футболу 2011 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 березня 2011 року між чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів ЕБ/Стреймур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на faroesoccer.com 

2011
Фарерські острови